Кэтрин Хикс (, род. 6 августа 1951) — американская актриса и певица, наиболее известная по роли в телесериале «Седьмое небо», а также по ролям в фильмах «Звёздный путь 4: Путешествие домой» и «Детские игры».

Личная жизнь 
Кэтрин Хикс родилась в Нью-Йорке. Она ирландского и английского происхождения. 19 мая 1990 она вышла замуж за актёра Кевина Ягера, у них есть дочь, родившаяся в 1992 году.

Карьера 
Хикс начала свою карьеру с роли в мыльной опере «Надежда Райан», где снималась с 1976 по 1978 год. После ухода из сериала она дебютировала в бродвейской постановке «Дэни», а после снялась в недолго просуществовавшем комедийном сериале «Плохие новости».
В 1980 году Хикс получила роль Мэрилин Монро, обойдя на кастинге больше ста актрис, в телефильме «Мэрилин: Нерассказанная история», бюджет которого составил весьма внушительные на тот момент 3.5 млн долларов. Она получила хорошие отзывы от критиков за исполнение роли, а также номинацию на премию «Эмми» в категории «Лучшая актриса в мини-сериале или фильме». В следующем году она сыграла главную роль в мини-сериале, основанном на книге-бестселлере Жаклин Сюзанн «Долина кукол».

В 1982 году Хикс дебютировала на большом экране в фильме «Долина Смерти», где исполнила главную роль. Позже она появилась в таких фильмах как «Гарбо рассказывает», «Лезвие бритвы», «Букмекерская лихорадка» и «Пегги Сью вышла замуж». Её прорывом стала роль в фильме «Звёздный путь 4: Путешествие домой», которая принесла ей номинацию на премию «Сатурн за лучшую женскую роль второго плана». В следующем году она снялась в комедии «Каков отец, таков и сын». Её следующая роль была в фильме «Детские игры», за которую она выиграла премию «Сатурн за лучшую женскую роль».

В начале девяностых в карьере Хикс был ряд малоуспешных проектов, таких как «Турбулентность». В 1996 году она получила одну из главных ролей в телесериале «Седьмое небо», который достиг успеха и просуществовал на экранах одиннадцать сезонов, до 2007 года. После завершения сериала она вернулась в театр, а также снялась в нескольких кино- и теле- фильмах.

Фильмография

Фильмы

Телевидение

Примечания

Ссылки 

 

Актрисы телевидения США
Выпускники Колледжа Святой Марии (Индиана)
Выпускники Корнеллского университета
Родившиеся в Манхэттене
Лауреаты премии «Сатурн» лучшей киноактрисе
Актрисы театра США
Киноактрисы США